De Veikkausliiga 2017 was het 87ste seizoen in het hoogste afdeling van het Finse profvoetbal. Aan de competitie deden twaalf teams mee. Het seizoen begon op 8 april en eindigde op 28 oktober 2017. IFK Mariehamn trad aan als titelverdediger, maar moest deze afstaan aan HJK Helsinki, dat onder leiding van trainer-coach Mika Lehkosuo voor de 28ste keer in de clubgeschiedenis landskampioen van Finland werd. In de 198 gespeelde wedstrijden werd in totaal 542 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,74 doelpunt per wedstrijd. Topscorer werd Aleksei Kangaskolkka van IFK Mariehamn met zestien treffers, waarvan twee rake strafschoppen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

FC Honka wint over twee duels op basis van het ene uitdoelpunt en promoveert naar de hoogste divisie.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2017 uitkwamen in de Veikkausliiga.

Scheidsrechters

Toeschouwers

HJK Helsinki
Bijgaand een overzicht van de spelers van HJK Helsinki, die in het seizoen 2017 onder leiding van trainer-coach Mika Lehkosuo voor de 28ste keer de titel opeisten in de Veikkausliiga.

Prijzen

Maandelijkse prijzen

Zie ook
Beker van Finland 2017
Fins voetbalelftal in 2017

Externe link
Officiële site

2017
Competitievoetbal 2017